Grimaldi – ród książęcy panujący obecnie w Księstwie Monako, którego protoplastą był Grimaldo Canella, pochodzący z Genui.

Historia rodu 
Protoplastą rodu Grimaldich był Grimaldo Canella, najmłodszy syn Ottona Canellego (ur. ok. 1070, zm. przed 1143), konsula Republiki Genui w 1133 roku. Grimaldo również pełnił tę funkcję, w latach 1160, 1170 i 1184. Potomkowie Canellich prowadzili ekspedycje morskie przez Morze Śródziemne, Morze Czarne i Morze Północne, przez co wkrótce stali się jedną z najbogatszych rodzin w Genui.

Rodzina Grimaldich żyła w obawie, że senior jednego z rywalizujących z nimi genueńskich rodów zechce przejąć władzę w kraju i ogłosi się lordem. Z tego powodu zawarli przymierze z rodziną Fieschich, należących do stronnictwa gwelfów. Z rodu tego pochodzili papieże Innocenty IV, Hadrian V, święta Katarzyna z Genui, a także książęta Belmonte. W 1271 roku gwelfowie zostali wyrzuceni z miasta i  schronili się w swoich pałacach w Ligurii i Prowansji. Podpisali porozumienie z Karolem I Andegaweńskim. Na mocy tego dokumentu mieli wspólnie przejąć kontrolę nad Genuą. W 1276 w obecności papieża zaakceptowali pokój, ale nie zakończyło to wojny domowej. Nie wszyscy przedstawiciele rodu Grimaldich zdecydowali się powrócić do Genui - niektórzy pozostali poza miastem, by móc powiększać swoje armie.

W 1299 roku Grimaldi próbowali zaatakować port w Genui, a potem riwierę zachodnią. Wstępowali w wiele sojuszów, mających na celu objęcie władzy w mieście. W tym czasie ich rywale, rodzina Spinola, zostali wygnani. Gwelfowie i gibelini zaczęli okupować zamek w Monako, który był idealnie zlokalizowany do prowadzenia walki politycznej i militarnej z Genuą.

W 1395 roku udało się rodzinie Grimaldich wypracować dostateczną przewagę do tego, by władać Monako jako swoimi kondominium. Były to początki dzisiejszego księstwa.

Drzewo genealogiczne

Zobacz też 
 Władcy Monako
 Linia sukcesji tronu Monako
 Rodzina książęca Monako

Dynastie
 
Drzewa genealogiczne